Aetosaurus — род вымерших архозавров из семейства стагонолепидид отряда этозавров. Считается одним из самых примитивных членов группы. Жили во времена верхнетриасовой эпохи (Норийский век).

Типовой вид Aetosaurus ferratus известен из Германии и Италии; ранее выделявшийся  Aetosaurus crassicauda — из Германии. Дополнительные образцы были найдены в Южной Африке, на юго-западе США (формация Чинл) и в формации Флеминг Фьорд (Fleming Fjord Formation) в Гренландии.

Описание 

Aetosaurus были небольшими, примитивными стагонолепидидами. В отличие от более продвинутых представителей семейства, таких как Typothorax или Desmatosuchus, Aetosaurus обладал длинным узким панцирем без выростов. Спину покрывают узкие парные щитки (по два над каждым позвонком). Щитки, расположенные по бокам тела, не имеют шипов или других выступающих образований.

История изучения 

Типовой вид A. ferratus был описан немецким палеонтологом Оскаром Фраасом в 1877 году на основе 22 сочленённых скелетов, обнаруженных в формации Лёвинштейн (Löwenstein Formation). Этот вид также известен из зорзинских известняков (Calcare di Zorzino) в Италии. Образцы Aetosaurus из формации Флеминг Фьорд в Гренландии, вероятно, относятся к A. ferratus. Некоторые окаменелости из американской формации Чинл также приписывают A. ferratus.

В 1907 году сын Оскара Эберхард Фраас описал второй вид — A. crassicauda, так же найденный в Германии. A. crassicauda отличается от типового вида бо́льшими размерами (длина тела A. crassicauda — 150 см, A. ferratus — 90 см). Начиная с 2006 года, его синонимизируют с типовым видом.

C 1998 по 2013 год к Aetosaurus относили единственный вид рода Stegomus под названием Aetosaurus arcuatus.

Систематика 

Ниже приведена кладограмма по Julia B. Desojo, Martin D. Ezcurra и Edio E. Kischlat (2012):

Примечания 

Этозавры
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Германии
Фоссилии из триасовых отложений Гренландии
Фоссилии из триасовых отложений Италии
Фоссилии, описанные в 1877 году